Nederlandse personen
 Wim de Vries (bodemkundige) - hoogleraar milieusysteemanalyse in Wageningen
 Wim de Vries (drummer) - Jazzdrummer
 Wim de Vries (piloot) - piloot
 Wim de Vries (producer) - muziekproducer